Трговиште је насеље које се налази у Пчињском управном округу у Србији. Лежи на реци Пчињи и административно је седиште општине Трговиште. Према последњем попису становништва из 2011. године у Трговишту живи 1.767 становника, док на територији општине живи 5.091 становника.

Прошлост 
У месту је рођен 1877. године српски комитски војвода Крста Ковачевић Трговишки.

Демографија 
У насељу Трговиште живи 1413 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 37.5 година (36.9 код мушкараца и 38.1 код жена).

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а примећен је пад у броју становника.

Галерија

Познате личности 
 Крста Трговишки, српски четнички војвода

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 У Трговишту запослен тек сваки пети становник („Политика”, 25. децембар 2017)
 Сиромаштво натапају алкохолом („Политика”, 26. децембар 2017)

 
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији

bg:Търговище (Сърбия)
de:Trgovište
en:Trgovište
fr:Trgovište
it:Trgovište
nl:Trgovište